Alkathoósz (Ἀλκάθοως vagy Ἀλκάθοος Alkathoosz) több görög epikus hős neve

 Alkathoósz, Pelopsz és Hippodameia fia, niszai király
 Alkathoósz, Porthaón és Eurüté fia, kalüdóni királyfi
 Alkathoósz, Aiszüethész fia, a trójai háborúban Trója oldalán küzdött
 Alkathoósz, trójai harcos, akit Akhilleusz ölt meg
 Alcathous, az Aeneisben Aeneas társa
 Alcathous, Vergilius egy közelebbről ismeretlen hőse
 Alkathoósz, a Hetek hadjáratában Thébai védője, akit Amphiaraosz ölt meg